Трифенилталлий — металлоорганическое соединение, алкилпроизводное таллия с формулой Tl(CH), бесцветные кристаллы.

Получение 

 Взаимодействие дифенилталлийхлорида с фениллитием:

Физические свойства 

Трифенилталлий — бесцветные кристаллы.

Химические свойства 

 Реагирует с водой:

Литература 
 
 

таллия
Ароматические элементоорганические соединения